Akinori Nakagawa
Akinori Nishizawa
Akinori Nakayama
Asashoryu Akinori

Desambiguação